Э́мили Хе́йманс (; , Брюссель, Бельгия) — канадская прыгунья в воду, четырёхкратная медалистка Олимпийских игр, чемпионка мира.

Спортивная биография 
Через год после рождения Эмили родители эмигрировали в Канаду в пригород Монреаля Лонгёй. С 5 до 11 лет Эмили занималась спортивной гимнастикой, но тренеры не видя перспективы спортивного роста, посоветовали сменить вид спорта. Хейманс начала заниматься прыжками в воду. И уже в 1997 году пришёл первый крупный успех — победа на юношеском чемпионате мира.

В 2000 году Хейманс отправилась на свои первые Олимпийские игры. И сразу же были завоёваны серебряные медали в синхронных прыжках с вышки в паре с Энн Монтмини.

На следующие свои Игры Хейманс ехала в качестве фаворита соревнований. Но соревнования в индивидуальных видах не принесли ожидаемого результата, зато в синхронных прыжках вновь канадская спортсменка не осталась без наград. Хейманс в паре с Блит Хартли стали бронзовыми призёрами игр.

На Играх в Пекине в 2008 году Хейманс решила сосредоточиться лишь на одной дисциплине (индивидуальные прыжки с вышки) и это принесло отличные результаты. В упорном соперничестве с двумя китайскими спортсменками была завоёвана серебряная медаль.

Завершила карьеру в январе 2013 года.

Личная жизнь 
Мать Эмили — фехтовальщица Мари-Поль Ван Эйк, представлявшая сборную Бельгии на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

Ссылки 
 Официальный сайт спортсменки  
  

Прыгуны в воду Канады
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2000 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2004 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2008 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по прыжкам в воду
Чемпионы Панамериканских игр по прыжкам в воду
Чемпионы Игр Содружества по прыжкам в воду